Programa d'Informàtica Educativa, unitat del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
 Protoindoeuropeu, llengua extinta que se suposa l'origen de totes les llengües indoeuropees.